Воде — власна і загальна назва.

Топоніми

Беле Воде (Шоштань) — поселення.

Воде (Франція) — муніципалітет.

Бієле Воде (Глина) — населений пункт.
 Воде (Хорватія) — населений пункт.

Інше 
 Воде — румунська і молдавська назва воєводи.